La stagione 2017 dello Scandinavian Touring Car Championship è l'ottava edizione del campionato, la prima dopo l'adozione delle specifiche TCR. È iniziata il 6 maggio al Ring Knutstorp ed è terminata il 17 settembre a Mantorp Park. Robert Dahlgren, su SEAT León TCR, si è aggiudicato il suo secondo titolo in carriera, mentre il Volkswagen Dealer Team Sweden si è aggiudicato quello riservato alle scuderie.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017